Greene kan som auktorsförkortning betyda:

 Benjamin Daniel Greene
 Edward Lee Greene
 Stanley Wilson Greene

Robotskapade auktorsförkortningar